Запорожа́н — українське прізвище.

 Відомі носії 

 Запорожан Андрій Юрійович (1983) — український футболіст.
 Запорожан Валерій Миколайович (нар. 1947) — український акушер-гінеколог, академік АМН України.
 Запорожан Степан Йосипович (нар. 1958) — український хірург, педагог.
 Запорожан Юрій Степанович (нар. 1993) — український спортсмен, чемпіон України з пауерліфтингу за версією GPF.